A fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság az Európai Atlétikai Szövetség (EAA) által szervezett, kétévente megrendezésre kerülő nemzetközi atlétikaverseny. Az első Európa-bajnokságot 1966-ban rendezték. 1966 és 1990 között évente rendezték. 1990 óta kétévente a páros években, 2005 óta kétévente a páratlan években kerül sor az eseményre.

Helyszínek

Versenyszámok 
A következő versenyszámokat rendezik meg:

Összesített éremtáblázat 
Az alábbi táblázat az 1966 és 2021 között megrendezett fedett pályás Európa-bajnokságokon szerzett érmeket tartalmazza.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Szabadtéri atlétikai Európa-bajnokság
Fedett pályás atlétikai Európa-bajnokok listája

Atlétika
 
Sportversenyek